Lince  peut faire référence à:
 Le Lince, un programme de développement d'un char de combat espagnol.
 Le Lince, un torpilleur italien de la classe Spica pour la Marine royale italienne. 
 La Lince, une automitrailleuse de reconnaissance blindée italienne au cours de la Seconde Guerre mondiale.
 Le Lince est un engin militaire blindé léger de nouvelle génération italien.